Pessoas de Cabelo preto – o oposto de loiros;
Pessoas de pele morena, fenótipo do europeu ao indígena ao judeu, e cabelo liso ou ondulado. Sendo comum em mestiços de ascendência indígena e europeia, ou em pessoas de pele morena por genética. Como Ciganos, Judeus, Romenos, Árabes, Turcos, Italianos e Espanhois.

Pessoas
Lenín Moreno
Beatriz Moreno
Catalina Sandino Moreno
Jacob Levy Moreno
José Manuel Moreno
Leilah Moreno
Rita Moreno
Simone Moreno
Calebe Ferreira Fernandes

Ou ainda
Moreno, município brasileiro do estado de Pernambuco;
Moreno (departamento), departamento argentino da província de Santiago del Estero;
Moreno (Buenos Aires), cidade argentina da província de Buenos Aires;
Moreno (partido), município argentino da província de Buenos Aires;
Moreno (cangaceiro), cangaceiro brasileiro, integrante do bando de Lampião e Maria Bonita;
Os Morenos, grupo brasileiro de pagode.

Ver também
 Morena

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos